Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Олександр Невський

Вулиця Олександра Невського (також вулиця Невського) — назва вулиць у колишніх державах СРСР.

Вулиця Олександра Невського 

 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Куп'янськ.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Одеса.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Первомайськ.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Радивилів.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Харків.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Чернівці.

Вулиця Невського 

 Вулиця Невського — вулиця у місті Золотоноша.
 Вулиця Невського — вулиця у місті Костянтинівка.
 Вулиця Невського — вулиця у місті Олександрія.

Тимчасово окуповані території 

 Вулиця Невського — вулиця у місті Василівка.
 Вулиця Невського — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Невського — вулиця у місті Лисичанськ.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Луганськ.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Макіївка.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Мелітополь.
 Вулиця Невського — вулиця у місті Мирноград.
 Вулиця Невського — вулиця у місті Покровськ.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Сімферополь.
 Вулиця Невського — вулиця у місті Шахтарськ.
 Вулиця Олександра Невського — вулиця у місті Ясинувата.

Колишні назви

Вулиця Олександра Невського 
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Северина Наливайка у місті Бориспіль.
 Вулиця Невського — колишня назва вулиці Вацлава Гавела у місті Вінниця.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Городок Хмельницької області.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Процевського у смт Віньківці.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Володимира Івасюка у місті Заводське.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка у місті Ізмаїл.
 Вулиця Невського — колишня назва вулиці Князів Острозьких у місті Костопіль.
 Вулиця Невського — колишня назва вулиці Данила Галицького у місті Лозова.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Цукрової у місті Луцьк.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Митрополита Андрея у місті Львові.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Бориса Патона у місті Марганець.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Віктора Ряшка у місті Мукачево.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Леся Курбаса у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Мархаївка у місті Носівка.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Макаріївською у місті Переяслав.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Ярослава Дашкевича у смт Рудне.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка у місті Сарни.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Набережної у місті Свалява.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у місті Славута.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Юрія Кондратюка у місті Сміла.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Капранівська у місті Суми.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Андрія Бачинського у місті Ужгород.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Кобзарів у місті Хмельницький.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Хуст.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Героїв Маріуполя у місті Фастів.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Олександра Маломужа у місті Черкаси.
 Вулиця Невського — колишня назва вулиці Леоніда Могучова у місті Чернігів.
 Вулиця Олександра Невського — колишня назва вулиці Олександра Тимошишина у місті Шепетівка.
 Вулиця Невського — колишня назва вулиці Трохима Зіньківського у місті Шпола.

Провулок Олександра Невського 
 Провулок Олександра Невського — колишня назва провулку Северина Наливайка у місті Бориспіль.
 Провулок Невського — колишня назва провулку Вацлава Гавела у місті Вінниця.
 Провулок Невського — колишня назва провулку Сакунівка у місті Носівка.
 Провулок Невського — колишня назва провулку Свято-Миколаївського у місті Павлоград.
 Провулок Невського — колишня назва провулку Хмільник у місті Черкаси.
 Провулок Невського — колишня назва провулку Леоніда Могучова у місті Чернігів.

Проспект Олександра Невського 
 Проспект Невського — колишня назва проспекту Князів Острозьких у місті Костопіль.

Багатозначні терміни: урбаноніми
Вулиці, названі на честь людей